Treize Contes sauvages pour Monsieur Crusoë  est un recueil de contes de littérature d'enfance et de jeunesse écrit par Henriette Bichonnier et illustré par Claude Lapointe, publié en 2000 aux éditions La Martinière jeunesse.

Le principe
Clin d'œil à Robinson Crusoé de Daniel Defoe, le recueil de 13 contes est censé être l'ensemble des histoires que Vendredi 13 aurait d'abord raconté aux petites chèvres de Robinson, puis à Robinson lui-même. Cette première péripétie est livrée au lecteur avec l'aimable autorisation des arrière-arrière petites chèvres de Monsieur Crusoé. Vendredi 13 aurait parcouru le monde, visitant 13 pays, avec des lieux aux consonances  étranges (Milwaukee, Saskatchewan, Péloponnèse, Kalahari, Aconcagua) ou bien des îles lointaines (Futuna, Buru, Tasmanie, Sakhaline, Okinawa). Ce qui permet de faire le tour des cinq continents. L'illustrateur Claude Lapointe a joué avec beaucoup d'humour sur ce tour du monde en retraçant sur une mappemonde de type vieux parchemin retrouvé, pointant d'une affichette chaque lieu et chaque conte qui s'y rattache. Il a aussi rajouté en marge de chaque histoire les silhouettes de Vendredi 13 et Robinson Crusoé  qui se chamaillent pour des broutilles, Crusoé restant sceptique sur les voyages de Vendredi et sur les contes (qu'il n'aime pas). Finalement, Crusoé doit reconnaître que les contes de Vendredi 13 méritent d'être notés dans son grand cahier. Mais il oublie de le faire, ce sont donc les petites chèvres qui se les transmettront oralement de génération en génération et elles en détiendront les droits d'où l'hommage qui leur est rendu en introduction.

Les contes
 L'Or du rat tout nu : une interprétation fantaisiste de L'Or du roi Midas dans laquelle un fermier, un meunier, et  un boulanger demander de l'or à la place du blé, de la farine, et du pain.
 La Tortue, la poule et autres guignols, un conte « gigogne » où une tortue géante accueille dans sa carapace trois animaux en danger. Puis se déplace avec l'aide de chacun. Puis recueille sans cesse les bêtes menacées. Il y a foule dans la carapace ce qui permet de faire de mots- valises, formés avec des syllabes accolées à partir du mot tortue pour créer des animaux fantaisistes (torpoule, tornard, tuglier etc.)
Histoire complètement horrible ou comment un très vieux et très terrible chêne a sauvé l'enfant-roi d'un massacre.
Le loup de la petite Suzie. Les malheurs d'un loup pris en main par une petite fille qui prétend s'occuper de sa santé.
Le Vieux machin et ses machines. Le vieux Machin, inventeur de son état, a été autrefois Noé, qui construisit une arche pour sauver humains et animaux. Il doit se remettre au travail quand la tempête s'annonce, inventant les machines les plus folles (dont la Machafouine), ce qui permet de faire des comptines rimées avec les noms d'animaux et de machines.
Le Ouakiri rubicond à sacoche. Ou l'importance de connaître l'orthographe, la grammaire et l'emploi exact de certains mots dans une phrase. Le Ouakiri, monstre féroce, l'apprendra à ses dépens, tandis que deux tribus ennemies (les Okinanuls et les Okinawètes) se réconcilieront grâce aux Okinenfants.
Le Secret du secret'''. Lila, une jeune chinoise a le secret des couleurs et fabrique de magnifiques étoffes. Mais un voleur lui prend son secret qu'elle note soigneusement sur un feuillet, il l'emporte et le perd. On y apprend d'où proviennent les couleurs (minérales, botaniques)L'ogre et les princessesLa Princesse impossibleRoitapoilL'Arrosoir enrhuméLa Soupe de Ratiflou MalfoutuBête comme cochon''
Le dernier conte est celui de l'introduction des péripéties Vendredi - Robinson.

Exploitation pédagogique
 l'or, son utilité, ses formes, le boulanger 
 le blé, la farine, le pain  
 la tortue, le renard, le tigre, le sanglier et les mots décomposés en syllabes.
 Le développement du  Chêne. Les plus vieux chênes d'Europe.
 comparer avec la véritable histoire de Noé (en simplifiant). Inventer des machines qui n'existent pas encore.
 les adverbes, la recherche dans le dictionnaire, les synonymes.
 les Pigments, les teintures naturelles, plantes (safran, amarante, garance ou minéraux : la malachite pour le vert, le lapis-lazuli et l'azurite pour le bleu  . Les sept couleurs de l'arc en ciel : violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange, rouge

Liens internes 
 Littérature d'enfance et de jeunesse
 Liste d'auteurs de littérature de jeunesse
 éditions pour la littérature d'enfance et de jeunesse : liste

Treize Contes sauvages pour Monsieur Crusoe